Cinematografie

The Brat, door John Ford geregisseerde film uit 1931
Brat (1997), Russische film
Brat 2, vervolg uit 2000 van bovenstaande
Brat (2008), korte film geproduceerd door Fu Works

Movie Brats of New Hollywood, groep filmmakers
Brat Pack, groep acteurs

Muziek 
The Brat (Roger Kitter), Britse single uit 1982 over tennisser John McEnroe

Personen en personages
Jala Brat, Bosnisch rapper